Il doppio del torneo di tennis Atlantic City Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tripp Phillips e Ryan Sachire che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Paul Goldstein 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Paul Goldstein (finale)
 Andrew Florent /  Dušan Vemić (semifinali)

 Justin Bower /  Anthony Ross (semifinali)
 Tripp Phillips /  Ryan Sachire (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Atlantic City Open 2003